Матрухново — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 22 км к югу от города Остров и в 12 км к западу от волостного центра, села Крюки.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 22 человека.

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Синерецкой волости с центром в д.Гривы.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)